Донецкуголь:
 Донецкуголь — угледобывающее государственное предприятие в Донецке.
 Донецкуголь — трест комбината Ростовуголь Северо-Кавказского Совнархоза, затем Министерства угольной промышленности СССР, ликвидирован в 1970 году.